Os Jogos Insulares de 1993 foram a quinta edição do Jogos Insulares. Eles foram realizados na Ilha de Wight entre os dias 3 e 10 de julho de 1993.

Quadro de medalhas

Esportes 

1993
Insulares